Debrecen beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Debrecen
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Debrecen
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Debrecen

Siehe auch:

Universität Debrecen
Straßenbahn Debrecen